USS Leyte — кораблі ВМС США.

 USS Leyte (1887) — іспанський канонерський човен, збудований у 1887 році. Захоплений під час іспано-американської війни.
 USS Leyte (ARG-8) — допоміжне військове судно. На службі протягом 1944-1946 років. У 1945 році перейменоване на «USS Maui (ARG-8)». Виведене зі складу флоту у 1967 році, розібране у 1972 році.
 USS Leyte (CV-32) —  важкий ударний авіаносець періоду Другої світової війни типу «Ессекс», довгопалубний підтип. На службі протягом 1946-1959 років

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни